Julian Medyceusz (1453–1478)
 Julian Medyceusz (1479–1516)